Break Every Rule () — шестой сольный студийный альбом американской певицы Тины Тёрнер, выпущенный на лейбле Capitol Records в 1986 году. Над альбомом работал практически тот же состав авторов и композиторов, что и над Private Dancer. Пластинка имела коммерческий спрос и смогла повторить успех альбома-предшественника. Из одиннадцати альбомных треков целых восемь были выпущены в качестве синглов.

Альбом смог достичь #4 позиции в чарте Billboard 200, #2 строчки в британском UK Albums Chart, стал #1 в Швейцарии, а также в Германии, где удерживал первую строчку в течение двенадцати недель подряд. Break Every Rule получил в первый год платиновую сертификацию в США, продавшись тиражом более миллиона копий. В Европе, в частности в Германии и Великобритании, альбом также имеет платину. К настоящему времени альбом разошелся тиражом более 12 миллионов копий по всему миру.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации и продажи 

|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

Примечания

Ссылки 

Альбомы Тины Тёрнер
Альбомы на английском языке
Альбомы США